Álvaro Cuéllar González es un investigador español especializado en el estudio de la literatura del Siglo de Oro hispano a través de procesos informáticos. Sus contribuciones han posibilitado el esclarecimiento autorial en la producción de diversos dramaturgos de relevancia, así como la recuperación de cientos de textos a través de procesos de transcripción automática de impresos y manuscritos de los siglos XVI y XVII. Destaca el hallazgojunto con el catedrático Germán Vega García-Luengos de la comedia La francesa Laura, un texto perdido de Lope de Vega, que pudo descubrirse a partir de un manuscrito anónimo contenido en la Biblioteca Nacional de España gracias a procesos de inteligencia artificialy estilometría novedosos en el campo.

Referencias 

 
Investigadores
Científicos
Filólogos